Buczyński ou Buczynski (prononcé butchinski) est un patronyme d’origine polonaise. Il désignait à l’origine les personnes originaires du petit village de Buczyn.

Personnalités 
Buczynski est un nom de famille notamment porté par :

 Eddie Buczynski (1947-1989), archéologue américain ;
 Michèle Buczynski, actrice ;
 Monique Buczynski (1939-), épouse de Jack Lang ;
  (1912-1982), poète polonais ;
  (1933-), compositeur canadien.

Voir aussi 

 Buzyn
 Baczynski
Patronyme polonais